Ulysses může mít několik významů:

 Odysseus – varianta latinského a anglické pojmenování mytologické postavy

V umění a kultuře
 Odysseus (Joyce) – román od Jamese Joyce
 Ulysses (báseň) – báseň od Alfreda, Lorda Tennysona
 Ulysses (hra) – desková hra
 Ulysses (píseň) – píseň skupiny Franz Ferdinand
 Ulysses 31 – animovaný televizní program
 Ulysses (Buell) - americký motocykl s motorem Harley Davidson 
V astronomii a technice
 Ulysses (sonda) – sluneční sonda
 Ulysses (robot)
 Ulysses Patera – sopka na povrchu Marsu

Externí odkazy